Fergus est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Fergus est un prénom masculin irlandais et écossais.

Fergus est aussi un patronyme

Étymologie 
Du gaélique fear (gaulois : viro) signifiant " Homme "

Variantes linguistiques 
 Fearghas (gaélique écossais)
 Fearghus (gaélique irlandais)

Saints chrétiens 

 Fergus, dit « le Picte » (début du , aurait évangélisé une grande partie du territoire au nord de l'Écosse) ; fêté le 27 novembre.
 Fergus de Downpatrick († ?), évêque ; fêté le 30 mars ou le 31 mars.

Mythologie celtique irlandaise 
 Fergus Mac Roth, héros mythologique irlandais.

Personnalités portant ce prénom (ou variante) 
 Fergus  de Dal Riada, roi légendaire de Dal Riada, fils de Erc fonde le royaume de Dal Riada.
 Feargus Edward O'Connor (1794-1855), homme politique d'origine irlandaise, devient un important leader du chartisme.
 Fergus Slattery, ancien joueur de rugby à XV.

Personnages de fiction 
 Fergus McPicsou est un personnage fictif de l'univers des canards de Disney. Il est le père de Balthazar Picsou.

Toponymes 
 Fergus, un fleuve d'Irlande.
 Fergus, une ville située dans la province canadienne de l'Ontario.

Littérature 
 Le Roman de Fergus est un roman arthurien d'origine écossaise, écrit au  par Guillaume le Clerc de Normandie, en anglo-normand.

Source partielle 

 Tous les Prénoms celtiques d'Alain Stéphan - Éditions Jean-Paul Gisserot - Collection Terre des Celtes 

Homonymie de prénom